Publius Valerius är ett namn som burits av flera romare:

 Publius Valerius Cato, romersk poet
 Publius Valerius Falto, romersk politiker, konsul 238 f.Kr.
 
 Publius Valerius Laevinus, romersk politiker, konsul 280 f.Kr.
 Publius Valerius Potitus Publicola, romersk politiker